The Desert Trail – cortometraggio muto statunitense del 1912 diretto da Pat Hartigan
Un sentiero nel deserto (The Desert Trail) – film statunitense del 1935 diretto da Lewis D. Collins